Matrosowo (obwód kaliningradzki)
 Matrosowo (Kałmucja)
 Matrosowo (obwód leningradzki)
 Matrosowo (obwód magadański)
 Matrosowo (obwód sachaliński)